Капличи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Капличи — агрогородок в Калинковичском районе Гомельской области.
 Капличи — деревня в Минском районе Минской области.